Фриц Фишер може се односити на:

 Фриц Фишер (историчар) (1908–1999), немачки историчар
 Фриц Фишер (доктор) (1908–1999), Вафен-СС, доктор
 Фриц Фишер (биатлонац) (1956), немачки биатлонац, светски првак и олимпијски победник
 Фриц Фишер (физичар) (1898–1947), швајцарски физичар